Illy peut désigner :
 Illy, une commune française du département des Ardennes ;
 Illy (Illy caffè S.p.A.), une entreprise italienne d'importation, torréfaction et vente de café ;
 Illy (Illy café SA), une entreprise suisse d'importation, torréfaction et vente de café ;
 Illy, un rappeur australien.

 Francesco Illy (1892-1956), entrepreneur et commerçant hongrois naturalisé italien ;
 Riccardo Illy (né en 1955), homme politique et homme d'affaires italien.